Екатери́на Гончаро́ва: Гончарова, Екатерина Владимировна (род. 1981) — российская оперная певица (сопрано); солистка Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, солистка Мариинского театра.
 Гончарова, Екатерина Ивановна (1935—2010) — проводница вагонного депо Оренбург Южно-Уральской железной дороги, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Гончарова, Екатерина Николаевна (1809—1843) — фрейлина.

Примечания